Jean Dérens (1943-2012), bibliothécaire et historien français ;
 Jean-Arnault Dérens (1968), historien et journaliste français.